Bagas Maulana – giocatore indonesiano di badminton
 Egy Maulana – calciatore indonesiano, centrocampista
 Ihsan Maulana Mustofa – giocatore indonesiano di badminton
 Markus Haris Maulana – calciatore indonesiano, portiere